

Događaji 
 Marko Vipsanije Agripa gradi prve javne toplice u Rimu
 Oktavijan po drugi put postaje rimski konzul
 Oktavijan konačno slama otpor Delmata

Rođenja

Smrti